Christian Nielsen (futebolista) (nascido em 1985), futebolista dinamarquês
 Christian Nielsen (remador) (nascido em 1988), remador dinamarquês
 Christian Nielsen (treinador de futebol) (nascido em 1974), treinador de futebol dinamarquês
 Christian Nielsen (velejador belga) (nascido em 1932), velejador belga
 Christian Nielsen (velejador dinamarquês) (1873–1952), velejador dinamarquês

Desambiguações de antropônimos